Sezonul 2009-10 al Ligii ASOBAL este a 50-a ediție a Ligii ASOBAL.

Clasament

Legături externe 
 Standings 
 Liga ASOBAL

Liga ASOBAL
2009
2010